Osoby o tym nazwisku:
 Hieronim Jazłowiecki – polski szlachcic, poseł na Sejm, dyplomata i urzędnik państwowy
 Jerzy Jazłowiecki – polski szlachcic, wojskowy, dyplomata i urzędnik państwowy
 Michał Jazłowiecki – polski szlachcic, urzędnik państwowy
 Mikołaj Jazłowiecki – polski szlachcic, urzędnik państwowy
 Michał Jazłowiecki (starosta chmielnicki) – polski szlachcic, urzędnik państwowy